Віджанелло () - муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца
 Віджанелло () - муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика